La Stock Car Brasil 2013 è la 35ª stagione di Stock Car Brasil.

Team e piloti

Calendario

Classifiche 
I punti sono assegnati come segue:

Classifica piloti

Classifica team

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Stock Car Brasil
Serie e competizioni motoristiche nel 2013